Por Soglio pode estar à procura de:
 Soglio - uma comuna na província de Asti, na região do Piemonte, Itália;
 Soglio - uma comuna no cantão de Grisões, na Suíça.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos